Макпал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Макпал (быв. Карла Маркса) — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Макпал — село в Мангистауском районе Мангистауской области.